Арнон Грюнберг (нід. Arnon Grunberg, псевдонім — Марек ван дер Ягт; *22 лютого 1971, Амстердам, Нідерланди) — нідерландський прозаїк.
 Люрі-сюр-Арнон, Люрі́-сюр-Арно́н (фр. Lury-sur-Arnon) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. 
 Луа-сюр-Арнон, Луа́-сюр-Арно́н (фр. Loye-sur-Arnon) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. 
 Рут Арнон (івр. רות ארנון‎; р. 1 червня 1933, Тель-Авів; дівоче прізвище Розенберг) — ізраїльський біохімік та імунолог
 Сен-Жорж-сюр-Арнон, Сен-Жорж-сюр-Арно́н (фр. Saint-Georges-sur-Arnon) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. 
 Марей-сюр-Арнон, Маре́й-сюр-Арно́н (фр. Mareuil-sur-Arnon) — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер.